Martinroda (Ilm-Kreis), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Martinroda (Vacha), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen